Corse – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Corse – miejscowość w Aberdeenshire (Szkocja)
 Korsyka – wyspa na Morzu Śródziemnym